Дымница может означать:

 Дымница — деревянная труба для выхода печного дыма.
Топоним
 Дымница — деревня в Костромской области России.
 Дымница — деревня в Новгородской области России.
 Дымница — посёлок в Костромской области России.